Голошевка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Голошевка — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Голошевка — посёлок в Толочинском районе Витебской области.

Железнодорожные объекты 
 Голошевка — железнодорожный остановочный пункт Минского отделения Белорусской железной дороги в Витебской области.